Sporvogne i Stettin eller Stettins sporvejsnet omfatter 12 daglige linjer samt i turistsæsonen en enkelt speciallinje. 
Driften varetages af Tramwaje Szczecińskie, grundlagt i 2009, der betjener det 64 km lange net og de 98 stoppesteder med 12 linjer med en samlet længde på ca. 112,8 km. Sporvejsnettet er normal sporvidde, og spændingen i køreledningerne er 600 V DC. Sporvognene startede i 1879 som hestesporvogne, der blev afløst af elektriske sporvogne i slutningen af 1800-tallet.

Linjenet

Vognpark

Referencer

Eksterne henvisninger

 www.ts.szczecin.pl

Sporveje
Szczecin
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Polen